DIN 980 er en DIN-Standard for en Klemmemøtrik.

DIN 980 bliver erstattet med ISO 7042.

Kilde  
http://bolte.dk/klemmoetrik-din-980/ 
DIN-standarder